Арме́н Казаря́н:
 Казарян, Армен Араратович (род. 1953) — российский банкир.
 Казарян, Армен Ашотович (род. 1988) — армянский футболист.
 Казарян, Армен Юрьевич (род. 1963) — российский искусствовед, доктор искусствоведения.
  — армянский и российский тяжелоатлет.
 Казарян, Армен (род. 1984) — армянский футболист.
 Армен Казарян («Пзо») — американский криминальный авторитет. Примечания